J'irai chier dans ton vomi est le second album studio du groupe de punk parisien Métal urbain dans une formation totalement différente de l'originale. L'album a été réalisé par Jello Biafra, l'ancien chanteur du groupe Dead Kennedys, et mixé par Matt Kelley.

Morceaux 

 Change de Chaine
 Hello Hello
 Logotomie
 J'irai chier dans ton vomi
 Tourner en rond
 Sinistre
 Mon Âme au Diable
 Inventer ta vie
 Clichés sous développés
 Ici c'est la Guerre
 Carnaval
 Envoyez la Dose

Personnel 

 Éric Débris : chant et machines
 Hermann Schwartz : guitare
 Vott : guitare
 Jérôme Solo : machines
 Jello Biafra : chœurs

Album de punk rock français
Album musical sorti en 2006